Parallelodon rugosus är en musselart som beskrevs av James Buckman. Parallelodon rugosus ingår i släktet Parallelodon och familjen Parallelodontidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
rugosus